Oceanside peut désigner :
 Oceanside, ville de Californie
 Oceanside, ville de l'État de New York ;
 Oceanside, ville de l'Oregon.
 Oceanside, une ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.